Subotić (en serbe : Суботић) est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Serbie, en Bosnie-Herzégovine et en Croatie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (née en 1983), coureur de fond serbe ;
  (né en 1990), joueur de basketball serbo-monténégrin ;
 Danijel Subotić (né en 1989), footballeur suisse ;
  (1817–1886), avocat, écrivain et homme politique serbe ;
 Mitar Subotić (1961–1999), compositeur et musicien serbe ;
 Neven Subotić (né en 1988), footballeur serbe ;
 Slobodan Subotić (né en 1956), joueur puis entraîneur de basket-ball slovène ;
 Stanko Subotić (né en 1959), homme d'affaires serbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme bosniaque
Homonymie de patronyme croate